SITE Intelligence Group — американская компания, которая отслеживает онлайн деятельность организаций-сторонников превосходства белых и исламистских террористов. Базируется в Бетесде, Мэриленд. С 2002 по 2008 год SITE Intelligence Group была известна как SITE Institute. Возглавляет организацию израильский аналитик . 

Для просмотра содержимого веб-сайта компании частный пользователь, правительство или компания должны подписаться на SITE Intelligence Group.  

2 сентября 2014 года SITE отправил видео обезглавливания Стивена Сотлоффа своим подписчикам до того, как Исламское Государство Ирак и Левант выпустило видео.

Примечания

Внешние ссылки 

  
 Профиль  в New Yorker 

Компании, основанные в 2008 году